Carayonemidae   — семейство червецов подотряда Sternorrhyncha. Неотропика. Встречаются в Южной и Центральной Америке. 4 малоизученных вида, пойманных в ловушки Берлезе в лесной подстилке и мхах. Предположительно, представители этого семейства близки к пластинчатым червецам (Ortheziidae) и адаптированы к полуводным средам обитания

Систематика 
4 монотипических рода.

 Baloghicoccus costaricensis Kozár & Koncz-Benedicty, 2000 — Коста-Рика
 Carayonema orousseti Richard, 1986 — Французская Гвиана
 Foldicoccus monikae Kozár & Koncz-Benedicty, 2000 — Бразилия
 Mahunkacoccus mexicoensis Kozár & Koncz-Benedicty, 2000 — Мексика

Примечания

Литература 
 Kozár, F. og Koncz-Benedicty, Z. (2000). Carayonemidae of the Neotropical Region eith the description of new genera and species (Homoptera: Coccoidea). Folia Entomologica Hungarica. 61: 71-82
 Richard, C. (1986): Carayonemidae famille nouvelle Carayonema orousseti, n. gen., n. sp., de Guyane française (Homoptera, Coccoidea). Annales de la Société entomologique de France, 22: 268-273.

Ссылки 
 ScaleWeb, Carayonidae
Coccoidea
Семейства насекомых